Hof van Delft (gemeente), voormalige Nederlandse gemeente
 Hof van Delft (wijk), wijk in de Nederlandse gemeente Delft genoemd naar de voormalige gemeente
 Hof van Delft (kasteel) of Laarkasteel, kasteel in Ekeren in de Belgische stad Antwerpen, gesloopt in 2023